BWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Butterworth (Malaysia)